Weniger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Weniger (* 1958), deutscher Langstreckenläufer
 Carl Wilhelm Weniger (1874–1945), deutscher Konteradmiral
 Erich Weniger (1894–1961), maßgeblicher Vertreter der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik
 Friedrich Christiansen-Weniger (1897–1989), deutscher Agrarexperte und Hochschullehrer
 Fritz Weniger (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Hans Weniger (1925–1996), österreichischer Schauspieler
 Ingo Weniger (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Joachim Hans Weniger (1925–2015), deutscher Agrarwissenschaftler
 Julius Weniger (1835–1908), preußischer Generalmajor 
 Kay Weniger (* 1956), österreichischer Kunsthistoriker
 Ludwig Weniger (1841–1926), deutscher Gymnasiallehrer, Klassischer Philologe und Archäologe
 Martin Weniger (um 1500; wurde 1535 letztmals erwähnt), Schweizer Täufer
 Nina Weniger (* 1968), deutsche Schauspielerin
 Peter Weniger (* 1964), deutscher Jazz-Saxophonist (Tenor, Alt, früher auch Sopran)
 Wolfram Weniger (* 1940), deutscher Schauspieler